Koundara (prefectuur), een prefectuur in Guinee
 Koundara (plaats), hoofdstad van bovengenoemde prefectuur